Fontäneneffekt steht für:

 ein Effekt in Superfluiden, siehe Suprafluidität #Beschreibung
 das Aufsteigen von Elektronen in äquatorialen Breiten, siehe Ionosphäre #Die erdmagnetische Anomalie